Трка на 1.500 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржана је од 11. до 15. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. бранила је Американка 
Џенифер Симпсон.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичарки из 23 земље.

 Албанија 1
 Аустралија 1
 Бахреин 1
 Канада 3
 Колумбија 1
 Етиопија 3
 Немачка 1
 Уједињено Краљевство 2
 Италија 1
 Кенија 3
 Мароко 3
 Мадагаскар 1
 Холандија 1
 Пољска 1
 Румунија 1
 Русија 3
 Србија 1
 Словенија 1
 Шпанија 1
 Шведска 1
 Турска 1
 Уједињени Арапски Емирати 1
 САД 4

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
10. август 2013..

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбржих атлетичарки 2013. године на 1.500 метара, пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница 
Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 1.500 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2013, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су такмичарке биле подељене у 3 групе. За полуфинале пласирале су се по шест првопласираних из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Пласман !! Група !! Такмичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-bgcolor=ccffcc
| 1 || 3 ||align=left| Гензебе Дибаба ||align=left|  Етиопија || 4:06,78 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2 || 3 ||align=left| Хелен Онсандо Обири ||align=left|  Кенија || 4:06,98 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3 || 2 ||align=left| Зое Бакман ||align=left|  Аустралија || 4:06,99 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4 || 2 ||align=left| Џенифер Симпсон ||align=left|  САД || 4:07,16 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5 || 2 ||align=left| Јекатерина Шармина ||align=left|  Русија|| 4:07,17 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 6 || 1 ||align=left| Абеба Арегави ||align=left|  Шведска || 4:07,66 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 7 || 1 ||align=left| Сихам Хилали ||align=left|  Мароко || 4:07,82 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 8 || 2 ||align=left| Рабабе Арафи ||align=left|  Мароко || 4:07,84 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 9 || 1 ||align=left| Светлана Подосенова ||align=left|  Русија|| 4:07,87 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 10 || 1 ||align=left| Ненси Џебет Лангат ||align=left|  Кенија || 4:07,98 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 11 || 3 ||align=left| Хана Ингланд ||align=left|  Уједињено Краљевство || 4:08,05 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 12 || 1 ||align=left| Рената Плиш ||align=left|  Пољска  || 4:08,20 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 13 || 1 ||align=left| Мери Кејн ||align=left|  САД || 4:08,21 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 14 || 3 ||align=left| Јелена Коропкина ||align=left|  Русија|| 4:08,33 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 15 || 3 ||align=left| Наталија Родригез ||align=left|  Шпанија || 4:08,44 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 16 || 3 ||align=left| Никол Едвардс Сифуентес ||align=left|  Канада || 4:08,54 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 17 || 3 ||align=left| Соња Роман ||align=left|  Словенија  || 4:08,58 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 18 || 1 ||align=left| Кејт Бускирк ||align=left|  Канада || 4:08,65 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 19 || 2 ||align=left| Фаит Чепнгетич Кипјегон ||align=left|  Кенија || 4:08,66 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 20 || 1 ||align=left| Љуиза Гега ||align=left|  Албанија || 4:08,76 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 21 || 1 ||align=left| Морин Костер ||align=left|  Холандија  || 4:08,99 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 22 || 3 ||align=left| Сара Браун ||align=left|  САД || 4:09,00 || кв
|-bgcolor=ddffdd
| 23 || 3 ||align=left| Бтисам Лахуад ||align=left|  Мароко || 4:09,15 || кв
|-bgcolor=ccffcc
| 24 || 2 ||align=left| Мими Белете ||align=left|  Бахреин || 4:09,27 || КВ
|-
| 25 || 3 ||align=left| Дијана Сујев ||align=left|  Немачка|| 4:09,40 || 
|-
| 26 || 3 ||align=left| Ioana Doagă ||align=left|  Румунија || 4:09,78 || 
|-
| 27 || 2 ||align=left| Шила Рид ||align=left| Канада || 4:10,90 ||   
|-
| 28 || 2 ||align=left| Маргерита Мањани ||align=left|  Италија || 4:11,15 ||   
|-
| 29 || 1 ||align=left| Гелете Бурка ||align=left|  Етиопија || 4:11,26 ||   
|-
| 30 || 2 ||align=left| Сенбере Тефери ||align=left|  Етиопија || 4:11,41 ||   
|-
| 31 || 2 ||align=left| Кори Макги ||align=left|  САД || 4:12,33 ||   
|-
| 32 || 2 ||align=left| Betlhem Desalegn ||align=left|  Уједињени Арапски Емирати || 4:12,97 ||   
|-
| 33 || 1 ||align=left| Лора Вајтмен ||align=left|  Уједињено Краљевство || 4:14,38 ||   
|-
| 34 || 1 ||align=left| Розибел Гарсија ||align=left|  Колумбија|| 4:15,38 || НР
|-
| 35 || 3 ||align=left| Тугба Кујунџу ||align=left|  Турска || 4:15,56 ||   
|-
| 36 || 2 ||align=left| Eliane Saholinirina ||align=left|  Мадагаскар || 4:18,04 || |-
| 37 || 1 ||align=left| Амела Терзић ||align=left|  Србија || 4:27,89 || 
|}

 Полуфинале 
У полуфиналу такмичарке су подељене у 2 групе, а у финале се пласирало по пет првопласираних из сваке групе (КВ) и две према постигнутом резултату (кв''').,

Финале

Пролазна времена у финалној трци

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном